Redder steht für:
 Redder, Weg, der beidseitig von einer Hecke begrenzt wird
 Redder (Osterrade), Ortsteil von Osterrade im Kreis Dithmarschen

Redder ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Redder (* 1951), deutsche Germanistin
 Peter Redder (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Theodor Redder (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Volker Redder (* 1959), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Reder